Egid Verhelst ist der Name folgender Personen:

 Egid Verhelst der Ältere (1696–1749), flämischer Bildhauer
 Egid Verhelst der Jüngere (1733–1804), Mannheimer Kupferstecher